Şeşo ist der Familienname folgender Personen:

 Heydar Şeşo, Gründer einer jesidischen Bürgerwehr, Neffe von Qasim Şeşo.
 Qasim Şeşo, deutscher Gründer einer jesidischen Bürgerwehr